Систе́ма органи́ческого ми́ра — это систематическое описание всех существующих в настоящее время и существовавших ранее организмов.

Мир живых существ насчитывает несколько миллионов видов. Всё это многообразие организмов изучает биологическая систематика, основной задачей которой является построение системы органического мира.

Бесклеточные 

Совокупность живых организмов, не имеющих клеточной структуры. «Бесклеточные» часто употребляют как синоним вирусов. Термин вошёл в употребление после открытия в 2003 году мимивируса, самого сложного из известных на сегодняшний момент вирусов, который, возможно, эволюционировал из клеточной формы жизни. Помимо вирусов, к бесклеточным иногда относят вироиды, вирусоиды, а также инфекционные агенты, не имеющие собственного генома, зашифрованного в ДНК или РНК (например, прионы).

Вирусы 

Неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами). Обнаружены также вирусы, поражающие другие вирусы (вирусы-сателлиты).

Классификация по Балтимору 

Лауреат Нобелевской премии биолог Дейвид Балтимор разработал классификацию вирусов по Балтимору. Классификация ICTV в настоящее время объединяется с классификацией по Балтимору, составляя современную систему классификации вирусов. Эта система включает в себя семь основных групп:
 (I) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-стадии (например, герпесвирусы, поксвирусы, паповавирусы, мимивирус).
 (II) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, парвовирусы). В этом случае ДНК всегда положительной полярности.
 (III) Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, ротавирусы).
 (IV) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной полярности (например, пикорнавирусы, флавивирусы).
 (V) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной или двойной полярности (например, ортомиксовирусы, филовирусы).
 (VI) Вирусы, содержащие одноцепочечную положительную молекулу РНК и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК, ретровирусы (например, ВИЧ).
 (VII) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и имеющие в своём жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК, ретроидные вирусы (например, вирус гепатита B).

Вироиды 

Патогены растений, которые состоят из короткого фрагмента (несколько сотен нуклеотидов) высококомплементарной, кольцевой, одноцепочечной РНК, не покрытой белковой оболочкой, характерной для вирусов. Самые малые вироиды scRNA (малые цитоплазматические РНК) вируса жёлтой крапчатости риса () имеют длину всего 220 нуклеотидов. Для сравнения: геном самого маленького известного вируса, способного вызывать инфекцию, имеет размер около 2000 оснований. Вироиды были открыты и названы в 1971 году Теодором О. Динером.

Клеточные

Прокариоты 
Одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).
Для клеток прокариот характерно отсутствие ядерной оболочки, ДНК упакована без участия гистонов. Тип питания осмотрофный.
Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (синезелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Прокариоты разделяют на два таксона в ранге домена (надцарства):  и .

Археи 

Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл. В настоящее время археи подразделяют на 5 типов. Из этих групп наиболее изученными являются кренархеоты () и эвриархеоты (). Классифицировать археи по-прежнему сложно, так как подавляющее большинство из них никогда не выращивались в лабораторных условиях и были идентифицированы только по анализу нуклеиновых кислот из проб, полученных из мест их обитания. Большая часть архей — хемоавтотрофы. Они используют значительно больше источников энергии, чем эукариоты: начиная от обыкновенных органических соединений, таких как сахара, и заканчивая аммиаком, ионами металлов и даже водородом. Солеустойчивые археи — галоархеи () — используют в качестве источника энергии солнечный свет, другие виды архей фиксируют углерод, однако, в отличие от растений и цианобактерий (синезелёных водорослей), ни один вид архей не делает и то, и другое одновременно. Размножение у архей бесполое: бинарное деление, фрагментация и почкование. В отличие от бактерий и эукариот, ни один известный вид архей не формирует спор.

 Crenarchaeota
 Termoprotei
 Euryarchaeota
 Methanobacteria
 Methanococci
 Halobacteria
 Thermoplasmata
 Thermococci
 Archaeoglobi
 Methanopyri
 Nanoarchaeota
 Korarchaeota

Бактерии 

Домен (надцарство) прокариотных (безъядерных) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных. К настоящему времени описано около десяти тысяч видов бактерий и предполагается, что их существует свыше миллиона, однако само применение понятия вида к бактериям сопряжено с рядом трудностей. Изучением бактерий занимается раздел микробиологии — бактериология. Наибольшую известность получила фенотипическая классификация бактерий, основанная на строении их клеточной стенки, включённая, в частности, в IX издание Определителя бактерий Берги (1984—1987). Крупнейшими таксономическими группами в ней стали 4 отдела: Gracilicutes (грамотрицательные), Firmicutes (грамположительные), Tenericutes (микоплазмы; отдел с единственным классом Mollicutes) и Mendosicutes (археи).

 Aquificae
 Thermotogae
 Thermodesulfobacteria
 Deinococcus-Thermus
 Chrysiogenetes
 Chloroflexi
 Thermomicrobia
 Nitrospirae
 Deferribacteres
 Синезелёные водоросли (Cyanobacteria)
 Chlorobi
 Proteobacteria
 Alphaproteobacteria
 Betaproteobacteria
 Deltaproteobacteria
 Epsilionproteobacteria
 Firmicutes
 Clostridia
 Mollicutes
 Bacilli
 Actinobacteria
 Planctomycetes
 Chlamydiae
 Spirochaetes
 Fibrobacteres
 Acidobacteria
 Bacteroidetes
 Bacteroides
 Flavobacteria
 Sphingobacteria
 Fusobacteria
 Verrucomicrobia
 Dictyoglomi
 Gemmatimonadetes

Эукариоты 

Домен (надцарство) живых организмов, клетки которых содержат ядра. Все организмы, кроме бактерий и архей, являются ядерными (вирусы, вироиды и вирусоиды также не являются эукариотами, но не все биологи считают их живыми организмами). Животные, растения, грибы, а также группы организмов под общим названием протисты — все являются эукариотическими организмами. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными, но все имеют общий план строения клеток. Считается, что все эти столь несхожие организмы имеют общее происхождение, поэтому группа ядерных рассматривается как монофилетический таксон наивысшего ранга. Согласно наиболее распространённым гипотезам, эукариоты появились 1,5-2 млрд лет назад. Важную роль в эволюции эукариот сыграл симбиогенез — симбиоз между эукариотической клеткой, видимо, уже имевшей ядро и способной к фагоцитозу, и поглощенными этой клеткой бактериями — предшественниками митохондрий и пластидов.

Амёбоподобные 

 Tubulinea Smirnov et al., 2005
 Flabellinea Smirnov et al., 2005
 Stereomyxida Grell, 1966
 Acanthamoebidae Sawyer & Griffin, 1975
 Entamoebida Cavalier-Smith, 1993
 Mastigamoebidae Goldschmidt, 1907
 Pelomyxa Goldschmidt, 1907
 Eumycetozoa Zopf, 1884 emend. Olive, 1975 [Mycetozoa de Bary, 1873]

Opisthokonta 

Обширная группа эукариот, включающая царства грибы и животные, а также некоторые эукариотические микроорганизмы, которые иногда объединяют в парафилетический тип Choanozoa (ряд исследователей предпочитает относить его к царству Протисты (Protista) или к царству Простейшие (Protozoa), не принимаемым в качестве таксона в других классификациях). Все генетические и ультраструктурные исследования подтвердили монофилию данной группы.

Грибы 

Царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки, как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.

 Базидиомицеты — Basidiomycota de Barry 1866, emend. Schaffer, 1975
 Urediniomycetes Swann and Taylor, 1995
 Ustilaginomycetes Bower, Oberw, and Vanky, 1997
 Аскомицеты — Ascomycota Berkeley, 1857
 Микроспоридии — Microsporidia Balbiani, 1882
 Glomeromycota Schussler et al., 2001 [Glomales Morton and Benny, 1990; Glomomycetes Cavalier-Smith, 1998]
 Зигомицеты — Zygomycota Fischer, 1892, emend. Benny et al., 2001
 Хитридиомицеты — Chytridiomycetes de Barry, 1863, emend. Cavalier-Smith, 1981

Mesomycetozoa

Choanomonada 

 Monosigidae Zhukov & Karpov, 1985 [Codonosigidae Kent, 1880]
 Salpingoecidae Kent, 1880
 Acanthoecidae Norris, 1965

Животные 

Традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

 Пластинчатые — Placozoa Grell, 1971
 Губки — Porifera Grant, 1836 [Parazoa Sollas, 1884]
 Эуметазои Animalia Linnaeus, 1758 emend. Adl et al., 2005 [Eumetazoa Butschli, 1910]

Rhizaria

Cercozoa 

 Cercomonadida Poche, 1913 emend. Mylnikov, 1986
 Silicofilosea Adl et al., 2005 [Imbricatea Cavalier-Smith & Chao, 2003]
 Хлорарахниофитовые водоросли (Chlorarachniophyta Hibberd & Norris, 1984)
 Phytomyxea Engler & Prantl, 1897 emend. Cavalier-Smith, 1993
 Phaeodarea Haeckel, 1879 [Tripylea Hertwig, 1879]
 Nucleohelea Cavalier-Smith, 1993

Haplosporidia

Foraminifera

Gromia

Радиолярии 

 Polycystinea Ehrenberg, 1838 emend. Haeckel, 1887
 Sticholonche Hertwig, 1877 [Taxopodida Fol, 1883]
 Acantharia Haeckel, 1881 emend. Mikrjukov, 2000

Archaeplastida 

Безранговый таксон, объединяющий наиболее развитые отделы водорослей — зелёные, харовые, микроскопические глаукофитовые и вымершие нематофитовые водоросли. Иногда в группу архепластид включают пятый отдел — красные водоросли. Но если руководствоваться монофилией, то в группу архепластид нужно включить ещё и высшие растения. Зелёные водоросли — это самый большой отдел архепластид (13000 — 20000 видов). Видов харовых водорослей меньше — 440. Видов нематофитовых водорослей ещё меньше — всего 10. Главкофитовые водоросли — самый маленький отдел архепластид, включает всего 4 вида.

 Glaucophyta Skuja, 1954 [Glaucocystophyta Kies & Kremer, 1986]
 Красные водоросли — Rhodophyceae Thuret, 1855 emend. Adl et al., 2005 [Rhodophyta Wettstein, 1901; Rhodoplantae Saunders & Hommersand, 2004]
 Chloroplastida Adl et al., 2005 [Viridiplantae Cavalier-Smith, 1981; Chlorobionta Jeffrey, 1982 emend. Lewis & McCourt, 2004; Chlorobiota Kendrick & Crane, 1997]
 Зелёные водоросли — Chlorophyta Pascher, 1914 emend. Lewis & McCourt, 2004
 Chlorodendrales Fritsch, 1917
 Prasinophytae Cavalier-Smith, 1998 emend. Lewis and McCourt, 2004
 Mesostigma Lauterborn, 1894 emend. McCourt in Adl et al., 2005 [Mesostigmata Turmel, Otis & Lemieux, 2002]
 Charophyta Karol et al., 2001 emend. Lewis & McCourt, 2004 [Charophyceae Smith, 1938 emend. Mattox & Stewart, 1984]
 Streptophytina Lewis & McCourt, 2004
 Харовые водоросли — Charales Lindley, 1836 [Charophytae Engler, 1887]
 Растения — Plantae Haeckel, 1866 [Cormophyta Endlicher, 1836; Embryophyta Endlicher, 1836 emend. Lewis & McCourt, 2004]

Chromalveolata Adl et al., 2005 
Полифилетическая группа, одно из царств в системе Томаса Кавалир-Смита, предложенной в 1981 году; ранее хромисты считались подцарством протистов. Это организмы, чьи клетки состоят из двух эукариотических клеток, одна из которой находится внутри другой и включает хлоропласт; а также эволюционные потомки таких организмов, похожие на них, но утратившие внутреннего эукариотического симбионта. К этим организмам относятся некоторые водоросли (гетероконтные), опалины (крупные одноклеточные существа со жгутиками, обитающие в клоаке лягушки), а также некоторые организмы, ранее считавшиеся грибами.

 Криптофитовые водоросли — Cryptophyceae Pascher 1913 emend. Schoenichen, 1925 [Cryptophyta Cavalier-Smith, 1986]
 Cryptomonadales Pascher, 1913
 Goniomonadales Novarino & Lucas, 1993
 Гаптофитовые водоросли — Haptophyta Hibberd, 1976 emend. Edvardsen & Eikrem, 2000
 Pavlovophyceae Cavalier-Smith, 1986 emend. Green & Medlin, 2000
 Prymnesiophyceae Hibberd, 1976
 Stramenopiles Patterson, 1989 emend. Adl et al., 2005
 Opalinata Wenyon, 1926 emend. Adl et al., 2005 [Slopalinata Patterson, 1986]
 Labyrinthulomycetes Dick, 2001
 Hyphochytriales Sparrow 1960
 Оомицеты — Peronosporomycetes Dick, 2001 [Oomycetes Winter, 1897 emend. Dick, 1976]
 Actinophryidae Claus, 1874 emend. Hartmann, 1926
 Bolidomonas Guillou & Chretiennot-Dinet, 1999 [Bolidophyceae Guillou et al., 1999]
 Золотистые водоросли — Chrysophyceae Pascher, 1914
 Dictyochophyceae Silva, 1980
 Eustigmatales Hibberd, 1981
 Pelagophyceae Andersen & Saunders, 1993
 Phaeothamniophyceae Andersen & Bailey in Bailey et al., 1998
 Pinguiochrysidales Kawachi, Inouye, Honda, O’Kelly, Bailey, Bidigare & Andersen, 2003
 Raphidophyceae Chadefaud, 1950 emend. Silva, 1980
 Schizocladia Kawai, Maeba, Sasaki, Okuda & Henry, 2003
 Synurales Andersen, 1987
 Жёлто-зелёные водоросли — Xanthophyceae Allorge, 1930 emend. Fritsch, 1935 [Heterokontae Luther 1899; Heteromonadea Leedale, 1983; Xanthophyta Hibberd, 1990]
 Бурые водоросли — Phaeophyceae Hansgirg, 1886
 Диатомовые водоросли — Bacillariophyta Haeckel, 1878 [Diatomea Dumortier, 1821]
 Альвеоляты Alveolata Cavalier-Smith, 1991
 Динофлагелляты — Dinozoa Cavalier-Smith, 1981 emend. Adl et al., 2005
 Споровики — Apicomplexa Levine, 1980 emend. Adl et al., 2005
 Инфузории — Ciliophora Doflein, 1901 [Ciliata Perty, 1852; Infusoria Butschli, 1887]

Excavata Cavalier-Smith, 2002, emend. Simpson, 2003 
Надтип простейших. К данной группе принадлежит множество разнообразных видов: свободно живущих, симбиотических и паразитических, в том числе некоторые важные виды паразитов человека.

 Fornicata Simpson, 2003
 Eopharyngia Cavalier-Smith, 1993
 Дипломонады — Diplomonadida Wenyon, 1926 emend. Brugerolle et al., 1975
 Ретортомонады — Retortamonadida Grasse, 1952
 Carpediemonas Ekebom, Patterson & Vors, 1996
 Malawimonas O’Kelly & Nerad, 1999
 Parabasalia Honigberg, 1973
 Trichomonadida Kirby, 1947 emend. Brugerolle & Patterson, 2001
 Cristamonadida Brugerolle & Patterson, 2001
 Spirotrichonymphida Light, 1927
 Trichonymphida Poche, 1913
 Preaxostyla Simpson, 2003
 Оксимонады — Oxymonadida Grasse, 1952
 Trimastix Kent 1880
 Якобиды — Jakobida Cavalier-Smith, 1993, emend. Adl et al., 2005
 Гетеролобозовые — Heterolobosea Page & Blanton, 1985
 Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981 emend. Simpson, 1997
 Euglenida Butschli, 1884 emend. Simpson 1997
 Diplonemea Cavalier-Smith, 1993 emend. Simpson, 1997
 Кинетопластиды — Kinetoplastea Honigberg, 1963

См. также 
 Биологическая систематика

Примечания

Литература 
 Пиневич А. В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. В 3 т. Том 1., 2-изд., СПб., 2007.
 Козо-Полянский Б. М. К модернизации системы растительного мира, «Труды Воронежского гос. университета», 1949, т. 15
 Кусакин О. Г., Старобогатов Я. И. К вопросу о наивысших таксономических категориях органического мира, в сборнике: Проблемы эволюции, в. 3, Новосиб., 1973
 Мошковский Ш. Д. О природе простейших (Protozoa) и границах протозоологии, «Тр. Ленинградского общества естествоиспытателей», 1957, т. 73, в. 4
 Иванов А. В., Происхождение многоклеточных животных, Л., 1968
 Тахтаджян А. Л. Четыре царства органического мира, «Природа», 1973, № 2
 Строение ДНК и положение организмов в системе. [Сб. ст.], М., 1972
 Whittaker R. H., New concerts of the kingdoms of organisms, «Science», 1969, v. 163, № 3853
 Dodson E. G., The kingdoms of organisms, «Systematic Zoology», 1971, v. 20, № 3
 Leedale G. F., How many are the kingdoms of organisms, «Taxon», 1974, v. 23, № 23
 Margulis L., The classification and evolution of prokaryotes and eukaryotes, в кн.: Handbook of genetics, v. 1,…, 1974.

Ссылки 
 Классификация живых организмов на www.biolib.cz
 Классификация живых организмов «Каталог жизни» на www.catalogueoflife.org
 Классификация по видам и подвидам с указанием латинских и английских названий
 Классификация по русским и латинским названиям (страничка является любительской и не претендует на какую-либо степень научности)
 Система живых организмов А. Шипунова

 
Биологическая систематика